San Zorz steht für:
 die lokale Bezeichnung von San Giorgio Piacentino, Gemeinde in der Provinz Piacenza in Italien
 die lokale Bezeichnung von San Giorgio di Nogaro, Gemeinde in der Provinz Udine in Italien